Clube Atlético Catarinense (Florianópolis) - Clube desativado
 Clube Atlético Catarinense (Ilhota) - Clube desativado
 Clube Atlético Catarinense (São José) - Clube ativo

Desambiguações de clubes